Regno Unito
Ludgershall – parrocchia civile del Buckinghamshire
Ludgershall – parrocchia civile del Wiltshire